Марк Антоний — имя следующих персон:
 Марк Антоний (начальник конницы) — древнеримский политик, начальник конницы.
 Марк Антоний — народный трибун 167 года до н. э.;
 Марк Антоний Оратор (143 — 87 гг. до н. э.) — консул 99 до н. э., сторонник Суллы, учитель Цицерона по риторике.
 Марк Антоний Кретик (ум. 73 до н. э.) — его сын, павший в сражении с пиратами у Крита
 Марк Антоний (83 — 30 гг. до н. э.) — триумвир, сын М. А. Кретика, сторонник Цезаря
  (47 — 30 гг. до н. э.) — старший сын предыдущего.
 Марк Антоний Феликс — римский прокуратор провинции Иудея в 52-58 годах, преемник Вентидия Кумана.
 Марк Антоний де Доминис (de Dominis), родом из Далмации (1566—1624) — хорватский учёный и архиепископ.
 Марк Антоний Када-Мосто (Cada-Mosto) — итальянский математик второй половины XV века.
 Марк Антоний Канини (Canini; 1822—1891) — итальянский писатель и патриот.
 Марк Антоний Сабеллик (, ; 1436—1506) — итальянский историк.

См. также